Dąbrowska ist der Familienname folgender Personen:

 Ania Dąbrowska (* 1981), polnische Popmusikerin
 Ewa Dąbrowska (* 1963), polnische Linguistin

 Maria Dąbrowska (1889–1965), polnische Schriftstellerin
 Martyna Dąbrowska (* 1994), polnische Sprinterin
 Olga Iliwicka-Dąbrowska (1910–1979) polnische Pianistin und Musikpädagogin

Siehe auch:
 Dąbrówka